Gurtner ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Gurtner (* 1943), Schweizer Politikerin (POCH)
 Esther Gurtner (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Marco Gurtner (* 1993), Schweizer Slam-Poet und Musiker
 Régis Gurtner (* 1986), französischer Fußballspieler
 Reto Gurtner (* 1955), Schweizer Ökonom, Jurist und Tourismus-Unternehmer
 Rudolf Gurtner (1927–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ulrich Gurtner (* 1956), Schweizer Fußballspieler und Unternehmer

Siehe auch:
 Gürtner